Liner peut désigner :
 liner, nom de la poche plastique PVC assurant l'étanchéité des piscines en kit ;
 liner, nom donné aux paquebots assurant le transport des hommes et marchandises au XIXe siècle ;
 en astronomie, LINER (acronyme de Low-Ionization Nuclear Emission-line Region), type de noyau galactique dont le spectre d'émission est caractérisé par de larges raies d'atomes faiblement ionisés.
 en communication, un liner est un court message identificateur.

Code